Komnénosz Eudokia trapezunti császári hercegnő (?–1357), II. Akexiosz trapezunti császár lánya, férje Ibrahim ibn Szulejmán/Adil bég ibn Jakub Kandaride, Sinope emírje
Komnénosz Eudokia trapezunti császári hercegnő (?–1395), III. Akexiosz trapezunti császár lánya, első férje Tadzseddin, Sinop emírje, 2. férje Konstantin Dragašm Vardar ura
Komnénosz Eudokia trapezunti császári hercegnő (1400 körül–1430 után), IV. Akexiosz trapezunti császár lánya, a férje Crispo Miklós, a Naxoszi Hercegség régense